Hajk Hakobjan ist der Name folgender Personen:

* Hajk Hakobjan, bekannt als Hayko, armenischer Sänger 
 Hajk Hakobjan (Tennisspieler) (* 1980), armenischer Tennisspieler